Phaeomonilia är ett släkte av svampar. Phaeomonilia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phaeomonilia